Wölkau steht für Ortsteile folgender Städte oder Gemeinden:
 Demitz-Thumitz, Landkreis Bautzen, Sachsen, siehe Wölkau (Demitz-Thumitz)
 Heidenau, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen, siehe Wölkau (Heidenau)
 Ketzerbachtal, Landkreis Meißen, Sachsen, siehe Wölkau (Ketzerbachtal)
 Leuna, Saalekreis, Sachsen-Anhalt, siehe Kreypau
 Schönwölkau, Landkreis Nordsachsen, Sachsen, siehe Wölkau (Schönwölkau)

Siehe auch:
 Wolkau